Kiekebusch può riferirsi a:
 Kiekebusch – frazione della città tedesca di Cottbus
 Kiekebusch – frazione del comune tedesco di Schönefeld